Paul Höcker oder Paul Hoecker ist der Name folgender Personen:

* Paul Hoecker (auch Paul Höcker; 1854–1910), deutscher Maler
 Paul Oskar Höcker (1865–1944), deutscher Redakteur und Schriftsteller